Il singolare femminile del torneo di tennis Adidas International 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Kim Clijsters (campionessa)
 Justine Henin-Hardenne (semifinali)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)

 Anastasija Myskina (primo turno)
 Lindsay Davenport (finale)
 Chanda Rubin (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Adidas International 2003